Масаррон () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мурсия в составе автономного сообщества Мурсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Гвадалентин. Занимает площадь 318,7 км². Население — 32 209 человека (на 2019 год). Расстояние до административного центра провинции — 72 км.

История 
Город основан в 1572 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Мурсии